Галицкая митрополия:
 Галицкая митрополия (православная) — митрополия православной церкви Константинопольского патриархата, объединявшая епископства, находящиеся на территории Юго-Западной Руси в XIV — начале XV века.
 Галицкая митрополия (грекокатолическая) — католическая (униатская) митрополия с центром во Львове и юрисдикцией на Галицию в 1807—2005 гг.